Влади́мир Вику́лов:
 Викулов, Владимир Иванович (1946—2013) — советский хоккеист.
 Викулов, Владимир Ильич (1929—1978) — советский металлург, лауреат Госпремии СССР.
 Викулов, Владимир Степанович (1938—2021) — советский гидроэнергостроитель, Герой Социалистического Труда (1990).